Граньон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 31,01 км². Население — 315 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и святая дева де Карраскедо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Grañón
 Pueblos de España
 Leyenda de los Valientes (versión extendida)

Муниципалитеты Риохи